La Coppa Italia è la coppa nazionale italiana di una determinata disciplina, generalmente organizzata a cura della federazione di governo della disciplina stessa.

La più nota è la Coppa Italia di calcio, la cui prima edizione si tenne nel 1922.

Tra le Coppe Italia di altre discipline e classi di competizione figurano:

 Coppa Italia di atletica leggera
 Coppa Italia di baseball
 Coppa Italia di softball
 Coppa Italia di calcio femminile
 Coppa Italia di calcio a 5 maschile
 Coppa Italia di calcio a 5 femminile
 Coppa Italia di canoa polo maschile
 Coppa Italia di canoa polo femminile
 Coppa Italia di canoa polo U-21
 Coppa Italia di ciclismo su strada
 Coppa Italia di cricket
 Coppa Italia di hockey su ghiaccio maschile
 Coppa Italia di hockey su ghiaccio femminile
 Coppa Italia di hockey su pista maschile
 Coppa Italia di hockey su pista femminile
 Coppa Italia di hockey su prato maschile
 Coppa Italia di hockey su prato femminile
 Coppa Italia di hockey su slittino
 Coppa Italia di lacrosse
 Coppa Italia di motociclismo
 Coppa Italia di pallacanestro maschile
 Coppa Italia di pallacanestro femminile
 Coppa Italia di pallacanestro in carrozzina
 Coppa Italia di pallamano maschile
 Coppa Italia di pallamano femminile
 Coppa Italia di pallanuoto maschile
 Coppa Italia di pallanuoto femminile
 Coppa Italia di pallavolo maschile
 Coppa Italia di pallavolo femminile
 Coppa Italia di rugby a 15
 Coppa Italia di tennis tavolo femminile
 Coppa Italia di tennis tavolo maschile

Varianti 
 :Coppa Italia Serie C di calcio maschile
 :Coppa Italia Serie D di calcio maschile
 :Coppa Italia Dilettanti di calcio maschile
 Coppa Italia Serie C di calcio femminile
 Coppa Italia di Serie A2 di calcio a 5
 Coppa Italia di Serie B di calcio a 5

Pagine correlate 
 Supercoppa italiana (disambigua)